Кінбурнська баталія

 Кінбурнська баталія (1787) — битва російсько-турецької війни 1787—1792 років
 Кінбурнська баталія (1855) — морське бомбардування і захоплення союзним британо-французьким флотом фортецею Кінбурн під час Кримської війни

Багатозначні терміни